Nicklas Grossmann (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec le Södertälje SK dans l'Elitserien. Il est repêché au deuxième tour, en  au total par les Stars de Dallas lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2004. Il part en Amérique du Nord en 2005 et est assigné aux Stars de l'Iowa dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Stars face au Wild du Minnesota.

Le , il est échangé aux Flyers de Philadelphie par les Stars de Dallas en retour d'un choix de deuxième tour au repêchage de 2012 et un choix de troisième tour au repêchage 2013.

Après 211 matchs avec les Flyers, il est échangé avec le contrat de Chris Pronger aux Coyotes de l'Arizona en échange de Sam Gagner et un choix conditionnel de repêchage.

Le , il signe avec les Flames de Calgary.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club

|2003-2004 || Södertälje SK || Elitserien ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2004-2005 || Södertälje SK || Elitserien ||31 ||0 ||2 ||2 ||14 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0 
|-
|2005-2006|| Stars de l'Iowa || LAH ||61 ||2 ||3 ||5 ||49 ||7 ||0 ||1 ||1 ||4
|-
|2006-2007|| Stars de l'Iowa || LAH ||67 ||2 ||8 ||10 ||40 ||8 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2006-2007|| Stars de Dallas || LNH ||8 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008|| Stars de Dallas || LAH ||62 ||0 ||7 ||7 ||22 ||18 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
|2007-2008|| Stars de l'Iowa || LAH ||10 ||0 ||0 ||0 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009|| Stars de Dallas || LNH ||81 ||2 ||10 ||12 ||51 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010|| Stars de Dallas || LNH ||71 ||0 ||7 ||7 ||32||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011|| Stars de Dallas || LNH ||59 ||1 ||9 ||10 || 35||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012|| Stars de Dallas || LNH || 52|| 0|| 5|| 5|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Flyers de Philadelphie || LNH || 22|| 0|| 6|| 6|| 10|| 9|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
|2012-2013 || Södertälje SK || Allsvenskan || 4||0 ||1 ||1 ||4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| Flyers de Philadelphie || LNH || 30|| 1||3 ||4 ||21 || -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014|| Flyers de Philadelphie || LNH || 78 || 1 || 13 || 14 || 55 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
|2014-2015 || Flyers de Philadelphie || LNH || 68|| 5||9 ||14 ||32 || -|| -|| -|| -|| -  
|-
|2015-2016 || Coyotes de l'Arizona || LHH || 58 || 3 || 4 || 7 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
|2016-2017 || Örebro HK || SHL || 28 || 0 || 2 || 2 || 10||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Södertälje SK || Allsvenskan || 45 || 2 || 3 || 5 || 44 || 5 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2017-2018 || Södertälje SK || Allsvenskan ||28 ||3 ||5 ||8 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 592 || 13 || 73 || 86 || 314 || 31 || 1 || 2 || 3 || 16

Au niveau international 

| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 37||-1|| align="left"| Sixième place
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde || 9|| 0|| 1|| 1|| 4|| 0||  align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent

Références 

Naissance le 22 janvier 1985
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Stars de Dallas
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur du Södertälje SK
Joueur des Flyers de Philadelphie
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Flames de Calgary
Joueur du Örebro HK